Панеа (скала) — скала в Симеизе, между горой Кошка и скалой Дива.
 Панеа (крепость) — руины укрепления X—XV века на вершине скалы Панеа.
 Панеа (вилла) — особняк Сабашникова постройки начала XX века в Симеизе.